Autorrotación puede referirse a:

 Autorrotación, giro del rotor de un autogiro en vuelo normal y de un helicóptero en caso de emergencia.
 Autorrotación, una maniobra aérea, a veces indeseada, llamada también barrena.
 Autorrotación, una técnica de kinesioterapia.
 Autorrotación, una técnica de fotografía empleada en cámaras digitales.